Colmenar del Arroyo är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Madrid. Colmenar del Arroyo ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Colmenar del Arroyo är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Colmenar del Arroyo. Runt Colmenar del Arroyo är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valdemorillo,  km nordost om Colmenar del Arroyo. Omgivningarna runt Colmenar del Arroyo är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Madrid